Kosegarten ist der Familienname folgender Personen:
 Antje Middeldorf Kosegarten (1931–2022), deutsche Kunsthistorikerin
 Bernhard Christian Kosegarten (1722–1803), Präpositus in Grevesmühlen
 Christian Kosegarten (1770–1821), deutscher Philosoph, Jurist und Lyriker
Elise Kosegarten (1877–1948), deutsche Malerin
 Friedrich Franz Kosegarten (1772–1849), deutscher Theologe, Pädagoge und Schriftsteller
 Johann Joachim Kosegarten (1751–1825), Pastor in Altengamme
 Wilhelm Kosegarten (1792–1868), staatswissenschaftlicher Schriftsteller
 Ludwig Gotthard Kosegarten (1758–1818), deutscher Pastor, Professor und Dichter
 Gottfried Kosegarten (Orientalist) (1792–1860), deutscher Sprachforscher
 Ernst Kosegarten (* 1879; † im 20. Jahrhundert), deutscher Politiker (CDU) und Landtagsabgeordneter